Tjøme (gemeente), een gemeente in Noorwegen
Tjøme (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente
Tjøme (eiland), een van de eilanden waarop bovengenoemde gemeente ligt